Глухово може да се отнася за:

 Глуво или книжовно Глухово, село в Скопско, Република Македония
 Глухово, село във Воскресенски район на Нижегородска област
 Глухово, село в Дивеевски район на Нижегородска област
 Глухово, село в Окуловский район на Новгородска област
 Глухово, село в Ярославски район на Ярославска област